Jonstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jon-Jonstjärnen, sjö i Filipstads kommun, 
Stora Jonstjärn, sjö i Årjängs kommun, 
Jonstjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (1,9 ha)
Jonstjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (7,67 ha)
Per-Jonstjärnen, sjö i Ånge kommun,  (11,4 ha)
Ol-Jonstjärnen, sjö i Vilhelmina kommun,  (8,25 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn